Латини могу бити:

 Латини, бивши италски народ
 Латини, краћи назив за припаднике латинских народа
 Латини (Тренто), насеље у округу Тренто, Италија